la Sanglante semaine, mouvement de répression du 9 au , qui a mis fin à la révolte des Canuts à Lyon en France.
 la Semaine sanglante, du  au  : épisode final de la Commune de Paris, où celle-ci est écrasée et ses membres exécutés en masse ; culmine avec l'exécution de 147 communards au mur des Fédérés .
 La Semaine sanglante, chanson de Jean-Baptiste Clément et Pierre Dupont dédiée à cet épisode
 la Semaine sanglante, à partir du  : après l'assassinat à Miragoâne du ministre de la guerre de Lysius Salomon, la ville de Port-au-Prince est mise à feu et à sang.
 la Semaine sanglante, du  au  : épisode de la révolte de janvier qui marque la fin de la Révolution allemande, où des combats de rue opposent les ouvriers aux forces du Conseil des commissaires du peuple ; s'achève avec l'assassinat de Karl Liebknecht et Rosa Luxemburg par les Freikorps. En , en réponse à une grève générale à Berlin, aura lieu une seconde « Semaine sanglante ».
 la Semaine sanglante de Köpenick, 21 au , exactions, arrestations, tortures et exécutions sommaires, perpétrées par les SA dans le quartier ouvrier de Köpenick, à Berlin, peu après les élections législatives de 1933 qui ont vu la victoire du parti nazi.

Voir aussi 
 Semaine tragique (Espagne) (Semana Trágica en castillan ; Setmana Tràgica en catalan) désigne les évènements qui se déroulent du  au  à Barcelone et dans d'autres villes de Catalogne. 
 Semaine tragique (Argentine) désigne une période allant du 7 au , marquée par une série de grèves et de manifestations ouvrières en Argentine.